A 2019-es Deutsche Tourenwagen Masters-szezon volt a bajnokság huszadik szezonja a sorozat 2000-es visszatérése óta. A szezon május 4-én a Hockenheimringen kezdődött és október 6-án szintén itt fejeződött be. A címvédő Gary Paffett kiszállt a bajnokságból, pályafutását a Formula–E-ben folytatta.  A szezonban rendezték a DTM történetének 500. versenyét, amit a Laustzringen bonyolítottak le és ugyanitt az Audi bebiztosította a gyártói bajnoki címet is. Egy fordulóval később, a Nürburgringen René Rast megszerezte második egyéni bajnoki címét.

Ebben az évben indult az első közös verseny a japán Super GT-vel, ennek köszönhetően 2020-tól lehetővé teszik, hogy a sorozatok versenyzői mindkét bajnokságban rajthoz álljanak. A széria a Formula–3 Európa-bajnokság megszűnése után nem maradt betétfutamok nélkül, ugyanis ebben az évben a W Series futamait rendezték a DTM versenyhétvégéin.

Csapatok és versenyzők

Átigazolások

Csapatváltások 
  Paul di Resta; Mercedes-AMG Motorsport Remus pilóta → R-Motorsport I pilóta
 Daniel Juncadella; Mercedes-AMG Motorsport Remus pilóta → R-Motorsport II pilóta

Újonc pilóták 
  Sheldon van der Linde; ADAC GT Masters, Montaplast Land-Motorsport pilóta → BMW Team RBM pilóta
 Pietro Fittipaldi; IndyCar, Dale Coyne Racing pilóta → Audi Sport Team WRT pilóta
  Jonathan Aberdein; Formula–3 Európa-bajnokság, Motopark pilóta →  Audi Sport Team WRT pilóta
  Habsburg Ferdinánd; Formula–3 Európa-bajnokság, Carlin pilóta → R-Motorsport II pilóta
 Jake Dennis; Blancpain GT Endurance kupa, R-Motorsport pilóta → R-Motorsport I pilóta

Távozó pilóták 
  Augusto Farfus; BMW Team RMG pilóta → WEC, BMW Team MTEK és WTCR, BRC Racing Team pilóta
 Lucas Auer; Silberpfeil Energy Mercedes-AMG Motorsport pilóta → Super Formula, B-MAX Motopark pilóta
 Edoardo Mortara; Silberpfeil Energy Mercedes-AMG Motorsport pilóta  → Formula–E, Venturi Grand Prix pilóta
 Gary Paffett; Mercedes-AMG Motorsport Petronas pilóta → Formula–E, HWA Racelab pilóta
 Pascal Wehrlein; Mercedes-AMG Motorsport Petronas pilóta → Formula–E, Mahindra Racing pilóta

Év közbeni versenyzőcserék
  Pietro Fittipaldi kihagyta volna az olasz versenyt, ugyanis a Haas Formula–1-es csapatával lett volna a kanadai nagydíjon, ezért erre a hétvégére a MotoGP-ből érkező  Andrea Dovizioso helyettesítette. A futam előtt azonban bejelentették, hogy márkatársát  Jamie Green-t kellett helyettesítenie a Team Rosberg-nél, mert a versenyző vakbélgyulladás utáni műtéte miatt volt kénytelen kihagyni Misanót.

Újonc csapatok 
  Team WRT
 R-Motorsport

Távozó csapatok 

  HWA Team

Újonc márkák 
 Aston Martin

Távozó márkák 
  Mercedes

Szabályváltozások

Műszaki szabályok 
 A 2019-es évtől új autók vesznek részt a bajnokságban, 1987 óta visszatérnek a turbó motorok. Az új spekulációk 2,0 literes turbófeltöltősök, melyek megközelítőleg 610 lóerő, fordulatszáma pedig 9500 fordulat/perc, ennek következtében idénre 2-3 másodperccel gyorsabb versenygépek jöttek. Az eddigi V8-as szívómotoroktól pedig megváltak.
 Az új konfiguráció tartalmazza az IndyCar-hoz hasonló "push-to-pass" teljesítmény elősegítő rendszert, amely +30 lóerőt ad hozzá a teljesítményhez, és ezt a versenyző a távon tizenkétszer veheti igénybe.
 2016 óta először tértnek vissza az egytagú hátsószárnyak, amelyeket a támadó akkor használhat, amikor 1 másodpercen belül van az előtte haladóhoz képest.
 Az autók minimális súlyát 1115 kg-ról 1070 kg-ra csökkentették, amely magában foglalja a pilótát és az üzemanyagot is.

Versenyszabályok 
 Ezentúl ahány kört töltenek el a biztonsági autó mögött, annyi kör adódik hozzá a versenytávhoz, de ez maximum 3 kör lehet.

Versenynaptár

Változások 
 Az olasz futam helyszíne megmaradt, azonban nem éjszaka fogják rendezni a versenyt.
 A Hungaroring, a Red Bull Ring és Zandvoort kikerült a naptárból.
 A TT Assen bekerült, valamint 2002 óta először a DTM visszatér Zolderbe.

Eredmények

Pontrendszer
Pontot az első tíz helyen célba érő versenyző kap az alábbi sorrendben:

Továbbá az időmérő első három helyezettje is kap pontokat:

(Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Versenyzők

† — Nem ért célba, de teljesítette a versenytáv 75%-át így értékelve lett.

Csapatok

Gyártók

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A német túraautó-bajnokság hivatalos honlapja

Dtm